

Patronymie
 Douangdeuane Bounyavong est une intellectuelle laotienne, écrivain, éditrice, spécialiste des textiles du Laos
 Outhine Bounyavong (1942-2000) est un écrivain de langue laotienne